Ruta 23 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 23
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 23 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 23 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 23 (Uruguay)